Wernick est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1953-2009), agent sportif et homme d'affaires américain
 (né en 1944), joueur professionnel de poker et auteur anglais
Paul Wernick, scénariste et producteur canadien
 (né en 1946), musicien américain
Richard Wernick (né en 1934), compositeur américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme-